Франси́с Вебе́р (; р. 28 июля 1937 в Нёйи-сюр-Сен) — французский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Отец Вебера — еврей, а мать — армянка. Мать режиссёра, Екатерина Агаджанян, родилась в Армавире. Позже она с семьёй переехала в Санкт-Петербург, а после революции эмигрировала во Францию. В разных интервью Вебер называет свою маму армянкой, русской или русской армянкой, а о себе говорит: «…какое счастье быть армянином», — что ощущает себя в некоторой степени русским и что у него наполовину армяно-славянская душа.

Снял множество изящных комедий. Снялся в эпизодической роли в фильме «Дублёр». Первые свои работы снимал во Франции. В середине 1990-х годов переехал на постоянное жительство в США.

Фильмография

Режиссёр 
 1976 — «Игрушка»
 1981 — «Невезучие» (фр. «La Chèvre» — «Козочка») c Пьером Ришаром
 1983 — «Папаши»
 1986 — «Беглецы»
 1989 — «Три беглеца»
 1992 — «В опасном положении»
 1996 — «Ягуар»
 1998 — «Ужин с придурком»
 2001 — «Хамелеон» (фр. Le Placard — «Шкаф»)
 2003 — «Невезучие» (фр."Tais-toi!" — «Заткнись!») с Жаном Рено
 2006 — «Дублёр»
 2008 — «»

Сценарист 
 1969 — «Называй меня Матильдой»
 1971 — «Жил-был полицейский» — (Комедия)
 1972 — «Высокий блондин в чёрном ботинке» — (Комедия)
 1973 — «Великолепный»
 1973 — «Зануда» — (Комедия)
 1973 — «Чемодан» / «Дипломатический багаж»
 1975 — «Возвращение высокого блондина» — (Комедия)
 1975 — «Дальше — некуда»
 1975 — «Розовый телефон»
 1975 — «Прощай, полицейский»
 1976 — «Игрушка»
 1978 — «Клетка для чудиков»
 1979 — «Удар головой»
 1980 — «Воскресные любовники»
 1980 — «Клетка для чудиков 2»
 1981 — «Невезучие»
 1985 — «Папаши»
 1985 — «Человек в одном красном ботинке»
 1985 — «Одиночка»
 1986 — «Беглецы» — (Комедия)
 1994 — «Мой отец — герой»
 1996 — «Призрак с шофёром»
 1996 — «Ягуар» — (Приключения)
 1998 — «Ужин с придурком» — (Комедия)
 2006 — «Дублёр» — (Комедия)
 2008 — «»

Автор диалогов 
 1975 — «Страх над городом»
 1980 — «Клетка для чудиков 2»

Экранизации произведений 
 1982 — «Игрушка»
 1982 — «Партнёры»

Ремейки снятых фильмов 
 1981 — «Друг-приятель» () Билли Уайлдера — ремейк «Зануды», с Уолтером Маттау и Джеком Леммоном в главных ролях.
 1982 — «Игрушка» — ремейк «Игрушки»
 1985 — «Человек в одном красном ботинке» — ремейк «Высокого блондина в чёрном ботинке»
 1989 — «Три беглеца» — ремейк «Беглецов», снят самим Вебером после эмиграции в США.
 1991 — «Чистое везение» / Pure Luck — ремейк «Невезучих».
 1997 — «День отца» / Fathers' Day Айвана Райтмана — ремейк «Папаш» c Билли Кристалом и Робином Уильямсом
 2008 — «» — ремейк «Зануды», снят самим Вебером, с Ришаром Берри и .
 2012 — «Bumboo» — индийский ремейк «Зануды», реж. Джагдиш Раджпурохит ()

Примечания